Кэррон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэррон, Оуэн (род. 1953) — ирландский политик-республиканец, депутат Парламента Великобритании с 1981 по 1983 от округа Фермана — Южный Тирон.
 Кэррон, Скай (1921—1964) — американский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1948 года.

См. также 
 Каррон